Елена Александровна Донская (28 октября 1915 — 29 марта 2016) — советская спортсменка, трёхкратная чемпионка мира по стрельбе, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, семикратная чемпионка Европы, 15-кратная чемпионка СССР, четырёхкратная рекордсменка мира, членом общества «Динамо» с 1937 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1960).

Биография 
После окончания семи классов, в сентябре 1930 г., поступила в ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества) при заводе «Серп и молот». Окончив его, здесь же работала слесарем-инструментальщиком. Во время учёбы в училище занималась легкой атлетикой, плаванием.

В 1940 г. с отличием окончила 2-й Московский медицинский институт. Работала физкультурным врачом в бассейне. Тренировалась и выступала за московское «Динамо».

В годы Великой Отечественной войны 
В годы войны служила в полевом военном госпитале, затем в эвакогоспитале во Владимире, входящим в состав 4-й Ударной армии Западного фронта.

Войну закончила в звании капитана медицинской службы. 

Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

Послевоенные годы 
В феврале 1946 г. была переведена для прохождения дальнейшей службы в дивизию внутренних войск имени Ф. Э. Дзержинского. Работала на различных медицинских должностях в 3-м, 2-м мотострелковых и артиллерийском полках, в 1950 г. стала начальником медицинской службы 2-го мотострелкового полка. 

В марте 1951 г. ей было присвоено звание майора медицинской службы.

Одновременно продолжала заниматься спортом. 

Летом 1946 г. в составе сборной команды дивизии выступала в соревнованиях на первенство внутренних войск по плаванию, где заняла второе место на дистанции 100 метров на боку и стала третьим призёром на 100 метров брассом.

Её результаты на войсковых соревнованиях по стрельбе были замечены тренерским составом «Динамо». 

В 1953 г. впервые участвовала в чемпионате СССР. 

С 1955 г. — в спортивной команде дивизии им. Ф. Э. Дзержинского. 

В 1955 г. стала чемпионкой Европы. В последующие годы выигрывала европейское первенство с 1956 по 1961 год.

На чемпионате мира в Москве (1958) завоевала две золотые медали — в личном и командном первенстве. На мировом первенстве в Каире (1962) вновь завоевала золото в личном первенстве. 

В декабре 2007 г. на торжествах, приуроченных к 110-летию стрелкового спорта в России, Елена Донская была отмечена в двух номинациях — «Легенда стрелкового спорта» и «Спортивная слава».

На здании была открыта мемориальная доска имени Елены Донской — многократной чемпионки Европы и Мира по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, участника Великой Отечественной войны, полковника медицинской службы, чьё имя и было присвоено новому ФОКу.

Неплохо играла в хоккей с мячом, в составе женской команды «Динамо» (Москва) дважды выигрывала Кубок СССР (в 1945 и 1947 годах).

Примечания

Ссылки 
 А. И. Михалев — Как живешь, ветеран?, Газета «Динамо» № 9 (46) за сентябрь 2011
 Елена Донская: Продолжаю врачебную и тренерскую деятельность 

Стрелки СССР
Стрелки России
Женщины в Великой Отечественной войне
Медики Великой Отечественной войны
Кавалеры ордена Красной Звезды
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Награждённые медалью «За боевые заслуги»
Столетние долгожительницы России
Медики СССР
Медики России